Tkatschuk ist der Familienname folgender Personen:

 Anastassija Rjemjen (geb. Tkatschuk) (* 1993), ukrainische Leichtathletin
 Denis Gennadjewitsch Tkatschuk (* 1989), russischer Fußballspieler
 Serhij Tkatschuk (* 1992), ukrainischer Fußballspieler
 Wiktorija Tkatschuk (* 1994), ukrainische Hürdenläuferin

Siehe auch:
 Tkachuk